Arnoldus Croiset (1753-1838), een Nederlands officier
Hijman Croiset (1877-1925), een Nederlands acteur
Gerard Croiset (1909-1980), een Nederlands paragnost en paranormaal genezer, zoon van Hijman Croiset
Max Croiset (1912-1993), een Nederlands acteur en regisseur, zoon van Hijman Croiset
Odo Croiset (1915-2011), een illegaal drukker, zoon van Hijman Croiset
Hans Croiset (1935), een Nederlands acteur en regisseur, zoon van Max Croiset
Nannie Veerman-Croiset (ca. 1936), een Nederlands paranormaal genezer, dochter van Gerard Croiset
Jules Croiset (1937), een Nederlands acteur, zoon van Max Croiset
Niels Croiset (1974), een Nederlands acteur en regisseur, zoon van Jules Croiset
Vincent Croiset (1972), een Nederlands acteur, zoon van Jules Croiset

Zie ook;
 Van Uchelen, een familie met een tak Croiset van Uchelen
 Croisette, een Franse plaats
 La Croisette, doorverwijspagina